Университет Сент-Джонс:

 США
 Университет Сент-Джонс — в Нью-Йорке, США.
 Университет Сент-Джонс — в Спрингфилде, США.

 Другие страны
 Университет Сент-Джонс — в Синьбэе, Тайвань. 
 Университет Сент-Джонс — в Додоме, Танзания.
 Университет Сент-Джонс — в Шанхае, Китай.